Андре́й Оле́гович Карги́нов () — российский автогонщик, Заслуженный мастер спорта России, победитель Ралли Дакар в 2014 году. Выступает за команду «КАМАЗ-мастер».

Биография 
Андрей Олегович Каргинов родился 23 февраля 1976 года в городе Мирном Мирнинского района Якутской АССР, ныне город — административный центр Мирнинского улуса Республики Саха (Якутия). В 1976 году семья переехала в город Набережные Челны Татарской АССР, где отец стал работать инженером на Камском автомобильном заводе.

Окончил среднюю школу № 35 города Набережные Челны, и Камскую государственную инженерно-экономическую академию.

Спортивная карьера 

В 9 лет увлёкся картингом, он несколько раз становился чемпионом Татарстана, получил звание кандидата в мастера спорта.

Проходил практику в Научно-техническом центре «КАМАЗа», где базируется команда «КАМАЗ-мастер». В 2005 году был принят в команду.

В 2006 году как механика был включён в состав гоночных экипажей, участвовал в нескольких гонках, проходивших в рамках чемпионата России по ралли-рейдам.

В 2007 году стал «боевым» пилотом — его дебют состоялся на одном из этапов чемпионата России, «Хазарские степи».

В 2008 году перенес травму, из-за которой временно отказался от участия в соревнованиях.

В 2010 году — механик в экипаже Ильгизара Мардеева, впервые вышел на старт «Ралли Дакар». На финише экипаж занял 5-е место.

В 2011 году в статусе пилота выиграл чемпионат России по ралли-рейдам, и стал третьим по итогам ралли «Шелковый путь».

В 2012 году Каргинов дебютировал на «Ралли Дакар» как пилот. Финишировал на четвёртом месте. Этот результат стал лучшим для команды «КАМАЗ-мастер» на «Ралли Дакар» 2012 года.

что 16 декабря 2012 года, за две недели до старта «Ралли Дакар», Каргинов серьёзно повредил ногу, сломав в результате падения плюсневую кость, и команда была готова снять его экипаж с ралл. Но Каргинов, пройдя курс реабилитации в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова, расположенном в городе Кургане, решил принять участие в гонке.

В 2013 году вновь вышел на старт «Ралли Дакар». На втором этапе у автомобиля отказало сцепление, и он потерял около полутора часов. Экипаж финишировал с третьим итоговым результатом.

За 8 километров до финиша последнего этапа «Ралли Дакар 2013» грузовик шедшего вторым в общем зачёте Каргинова налетел на поваленное дерево, в результате чего было пробито правое переднее колесо. Так как Каргинов шёл по трассе с минимальным отрывом — не только от своего ближайшего преследователя Айрата Мардеева, но и от шедшего четвёртым Жерара де Роя, а на замену колеса необходимо около 12 минут, он принял решение не останавливаться и доезжать последние километры до финиша на трёх колёсах. На финише он проиграл вторую позицию Мардееву, уступив ему всего 57 секунд, но сохранил за собой третью итоговую позицию, с отрывом от четвёртого места Жерара де Роя в три с половиной минуты.

На «Дакаре 2014» экипаж Каргинова лишь за три дня до окончания гонки вышел в лидеры грузового зачета. Победу на ралли экипаж одержал с опережением соперника на 3 минуты 11 секунд.

В 2017 году экипаж Каргинова принял участие в гонке «Африка Эко Рейс». По итогам гонки экипаж А. Каргинов — А. Мокеев — Д. Никитин занял первое место в грузовом зачете.

«Дакар 2018» года пропустил из-за травмы, сумел восстановиться к российской и китайской частям ралли «Шелковый путь 2018», и выиграл обе части этой гонки.

Награды и звания 
 Орден Дружбы, 25 мая 2015 года
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2010 год
 Письмо Президента Российской Федерации, 18 января 2020 года
 Мастер спорта России международного класса, автомобильный спорт, 4 июля 2013 года
 Заслуженный мастер спорта России, автомобильный спорт, 12 мая 2012 года
 Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», 2017 год
 Медаль «За доблестный труд», Республика Татарстан, 2013 год
 Медаль «Во Славу Осетии», Республика Северная Осетия — Алания, 2014 год
 Знак отличия «За заслуги перед городом», Набережные Челны, 2010 год
 Почетная грамота ОАО «КАМАЗ», 2008 год
 Звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан», 2015 год

Спортивные достижения 
 2006 год, «Хазарские степи», механик в экипаже В. Чагина — 1-е место
 2006 год, «Великая Калмыкия», механик в экипаже И. Мардеева — 1-е место
 2007 год, «Хазарские степи», пилот — 3-е место
 2008 год, этап Чемпионата России «Тихий Дон», пилот — 2-е место
 2010 год, «Хазарские степи», пилот — 2-е место
 2010 год, «Ралли Дакар», механик в экипаже И. Мардеева — 5-е место
 2011 год, «Золото Кагана», пилот — 1 место
 2011 год, Чемпионат России по ралли-рейдам, пилот — 1 место
 2011 год, ралли «Шелковый путь» — серия «Дакар», пилот — 3-е место
 2012 год, «Ралли Дакар», пилот — 4-е место
 2013 год, «Ралли Дакар», пилот — 3-е место
 2013 год, «Золото Кагана», пилот — 1 место
 2014 год, «Ралли Дакар», пилот — 1 место
 2014 г., «Золото Кагана», пилот, 3 место
 2015 г., «Дакар», пилот, 3 место
 2015 г., «Золото Кагана», пилот, 5 место
 2015 г., «Великая степь», пилот, 1 место
 2016 г., «Золото Кагана», пилот, 1 место
 2017 г.. «Африка Эко Рейс», пилот, 1 место
 2018 г., «Золото Кагана», пилот, 1 место
 2018 г., «Шелковый путь», пилот, 1 место
 2019 г., «Дакар», пилот, дисквалификация
 2019 г., «Шелковый путь», пилот, 2 место
 2020 г., «Дакар», пилот, 1 место
 2021 г., «Дакар», пилот, 7 место
 2022 г., «Дакар», пилот, 4 место

Семья 
Отец Олег Харитонович Каргинов (род. г. Алагир, Северная Осетия), выпускник Московского автодорожного института, работал на КамАЗе инженером, один из родоначальников и популяризаторов гонок на багги в Набережных Челнах. Мать Лариса Александровна (род. г. Нижний Новгород)
 Сестра Елена, она с семьей живет в Швейцарии, у неё сын Ян.

Жена Гульфия. Сыновья Захар (род. 21 января 2007), чемпион Татарстана по картингу (команда «КАМАЗ-Мастер-Юниор»), Демид

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте команды «КАМАЗ-мастер»
 Профиль на сайте Red Bull

Выпускники Камской государственной инженерно-экономической академии
Автогонщики Татарстана
Персоналии КАМАЗ
Автогонщики ралли «Дакар»
Победители ралли «Дакар»
Раллисты по алфавиту
Раллисты России